Classe Tromp (incrociatore) – classe di incrociatori leggeri della Marina Olandese della seconda guerra mondiale
 Classe Tromp (fregata) – classe di fregate della Marina Olandese